Stolzenhain – frazione della città di Schönewalde nel circondario dell'Elbe-Elster (Brandeburgo)
 Stolzenhain a. d. Röder – frazione del comune di Röderland nel circondario rurale dell'Elbe-Elster (Brandeburgo)